Najstarsza Synagoga w Przemyślu – pierwsza, drewniana synagoga znajdująca się w Przemyślu.

Synagoga została zbudowana w 1560 roku przez sefardyjczyków - żydowskich imigrantów z Hiszpanii. W 1561 roku synagoga została podpalona przez nieznane osoby.

Na jej miejscu w 1594 roku wybudowano nowszą, murowaną synagogę, zwaną później Starą.

Zobacz też
Żydzi w Polsce

Synagogi w Przemyślu
Przemyśl
Przemyśl